Тоётоми:

 Тоётоми — посёлок в Японии, находящийся в уезде Тесио округа Соя губернаторства Хоккайдо. 
 Тоётоми — японский феодальный род, возвысившийся в конце XVI — начале XVII века.
 Тоётоми Хидэёри (1593—1615) — самурайский полководец средневековой Японии периода Сэнгоку.
 Тоётоми Хидэёси (1537—1598) — японский военный и политический деятель, объединитель Японии.